Aegyptosuchus — вимерлий моновидовий рід евзухієвих крокодилоформів. Його було знайдено в формації Бахарія в Єгипті, яка датується сеноманським періодом пізньої крейди. Тип і єдиний вид — Aegyptosuchus peyeri.

Aegyptosuchus є членом сімейства Aegyptosuchidae, а також роду Aegisuchus. Aegyptosuchidae належить до клади Eusuchia і вважається сестринською кладою для коронної групи Crocodylia, яка містить усіх живих крокодилів. Філогенію можна показати на кладограмі нижче:

Примітки 

Фауна крейдяного періоду
Роди плазунів